Abfaltersbach steht für:

 Abfaltersbach (Tirol), Gemeinde in Tirol
 Abfaltersbach (Gemeinde Gloggnitz), Katastralgemeinde der Stadt Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich